Zăvoi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 
 Zăvoi (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Zăvoi (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Zăvoi (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara